Palatina steht für:

 Pfalz (Region) in lateinischer Bezeichnung
 Bibliotheca Palatina, eine Bibliothek in Heidelberg
 Palatina (Rebsorte), eine weiße Tafeltraube
 PalatinaBus, ein Busverkehrunternehmen 

Siehe auch:
 Palatinus